Георгий Борисович Диамбеков (1870 — ?) — русский военный деятель, полковник. Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1893 году после окончания Владикавказского реального училища вступил в службу. В 1894 году после окончания Елисаветградского кавалерийского училище по I разряду произведён в корнеты и выпущен в Ахтырский 12-й гусарский полк. 

В 1898 году произведён в поручики, в 1900 году в штабс-ротмистры, в 1904 году в ротмистры — командир эскадрона. С 1914 года  участник Первой мировой войны, за боевые отличия произведён в подполковники. В 1916 году за боевые отличия произведён в полковники.  

Высочайшим приказом от 11 октября 1914 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

Высочайшим приказом от 14 июня 1915 года за храбрость награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:

После Октябрьской революции с 1918 года служил в армии Директории Украинской Народной Республики. С 1919 года остался на территории советской власти. В 1939 году арестован органами НКВД СССР, приговорён к ВМН — расстрелу. Захоронен в городе Винница.

Семья 
Был женат на дочери графа Николая Аркадьевича Моркова и правнучке генерал-лейтенанта графа Ираклия Ивановича Моркова — Елизавете

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП 1907)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1910; Мечи — ВП 19.07.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 08.04.1914; Мечи — ВП 02.05.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 11.10.1914)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 05.12.1914)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 05.12.1914)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 14.06.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 30.06.1917)

Примечания

Литература 
 
Юрий Асадов 3000 армянских офицеров царской России. Историко-биографическая книга памяти (1701-1921) / В 2-х томах. Москва: ООО «Издательство «Перо», 2018 г. Т.1. С.309-310
Клепов М. Ю. Офицеры - Георгиевские кавалеры Первой мировой войны / Мартиролог. : "Минувшее", 2015 г.
  по военному ведомству//Разведчик/Русский Инвалид на 1915—1916 гг.
 РГВИА: Ф.400. Оп.9. Д.34949. Л.43 об. (1914 г.); Ф.409. Оп.1. п/с 4612 (1910 г.)

Ссылки 
 
  Диамбеков, Георгий Борисович. // Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Елисаветградского кавалерийского училища
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Армия УНР